Hoskyns ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Hoskyns (1931–2013), britischer Fechter
 Edwyn Clement Hoskyns (1884–1937), britischer Theologe
 John Hoskyns (1927–2014), britischer Politikberater
 John Hoskyns (1566–1638), Rechtsgelehrter, Fellow des New College in Oxford, Parlamentsangehöriger für Hereford